Beccadelli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Beccadelli (1394–1471), italienischer Humanist
 Maria Beccadelli di Bologna (1848–1929), Berliner Salonière und Gattin Bernhard von Bülows